Selkäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Selkäjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (18,1 ha)
Selkäjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (7,47 ha)
Selkäjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (9,75 ha)

Orter
Selkäjärvi, Pajala kommun, bebyggelse i Pajala kommun,

Finland
 Selkäjärvi (sjö i Finland)
 Selkäjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland)
 Selkäjärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn